New Palestine ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Palestine (Illinois)
 New Palestine (Indiana)
 New Palestine (Ohio)